Хайтов — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1954) — болгарский скульптор.
  (1919—2002) — болгарский писатель, лауреат Димитровской премии (1969).
 Хайтов, Явор — болгарский политик, депутат Народного собрания (2014—2017).

См. также